Са́нто:
 Эспириту-Санто — крупнейший остров в составе государства Вануату.
 Санто — уезд японской префектуры Ниигата.
 Эль Санто — мексиканский лучадор и актёр.

Фамилия 
 Санто, Арпад (1889—?) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.
 Санто, Диого Луис (род. 1987) — бразильский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.
 Санто, Майлз (род. 1991) — австралийский актёр.
 Санто, Тамаш (род. 1996) — венгерский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Санто, Тивадар (1877—1934) — венгерский пианист и композитор.
 Санто, Яни (1887—1977) — немецкий и американский скрипач венгерского происхождения.

Испаноязычные топонимы 
Са́нто (, «святой») — составная часть испаноязычных топонимов.

См. также 
 Санта
 Сантос
 Эль-Санто